Miejscowości w USA:
 Creedmoor – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Granville
 Creedmoor – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Travis